Soejima bezeichnet:
 (8274) Soejima, einen Hauptgürtelasteroiden

Soejima ist der Familienname von:
 Hiroshi Soejima (* 1959), japanischer Fußballspieler und -trainer
 Soejima Sempachi (1881–1954), japanischer Landwirtschaftsminister
 Shigenori Soejima (* 1974), japanischer Illustrator und Grafikdesigner
 Soejima Taneomi (1828–1905), japanischer Außenminister
 Teruto Soejima (1931–2014), japanischer Jazz-Autor und -Kritiker, Musikproduzent und -Veranstalter
 Yasufumi Soejima, japanischer Animator